Heidelberg peut faire référence à :

Toponyme

Afrique du Sud 
 Heidelberg, une ville de la province du Gauteng, en Afrique du Sud ;
 Heidelberg, une ville de la province du Cap-Occidental, en Afrique du Sud ;

Allemagne 
 Heidelberg, une ville du land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne ;
 Heidelberg, nom courant de la société Heidelberger Druckmaschinen AG, leader mondial de la presse offset à feuilles, installée dans cette ville.

Australie 
 Heidelberg, un quartier de Melbourne, en Australie ;
 Heidelberg United, un club de football australien, installé dans le quartier précédent ;
 Heidelberg, une banlieue de Melbourne.

États-Unis 
 Heidelberg, un village de l’État du Minnesota ;
 Heidelberg, une ville située dans le Mississipi ;
 Heidelberg, un borough du comté d'Allegheny, en Pennsylvanie ;
 Heidelberg, une census-designated place située dans le comté de Hidalgo, dans l’État du Texas.

Nouvelle-Zélande 
 Heidelberg, banlieue de la cité d'Invercargill.

Voir aussi 
 Appel de Heidelberg 

Homonymie de toponyme